Karma odkazuje na:

 Karma v buddhismu – etický přírodní zákon v buddhismu
 Karma v hinduismu – hinduistický koncept příčiny a důsledku 

Další významy
 Karma (ohřívač) – průtokový ohřívač vody
 Karma (hudební skupina) – chorvatská hudební skupina
 Karma (lukostřelkyně) – bhútánská olympijská reprezentantka
 Karma (vila) – Montreux, Švýcarsko, 1903–1906, projekt a realizace Adolf Loos, funkcionalismus

Externí odkazy